Diese Liste gibt einen Überblick über die auf dem X. Parteitag der SED (11.–16. April 1981) gewählten Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees der SED. Aus seiner Mitte wurden der Generalsekretär, die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros sowie die Sekretäre des ZK gewählt.

Veränderungen
Im Vergleich zu 1976 wurde das ZK von 204 auf 211 Funktionäre erweitert. Die Zahl der Kandidaten wurde auf 50 verringert. Dabei wurden 17 ZK-Mitglieder erstmals in das ZK gewählt. Bei den Kandidaten des ZK wurden 38 % neu gewählt. 17 % der 1976 gewählten Mitglieder und Kandidaten wurden nicht wieder bestätigt.

Übersicht über die nicht wiedergewählten Mitglieder und Kandidaten des ZK

Literatur 
 Andreas Herbst, Gerd-Rüdiger Stephan, Jürgen Winkler (Hrsg.): Die SED. Geschichte, Organisation, Politik. Ein Handbuch. Dietz, Berlin 1997, ISBN 3-320-01951-1.

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
!Parteivorstand SED #10
Parteivorstand SED
10